Les Masters de snooker 2011 ont eu lieu du 9 au  à la Wembley Arena de Londres, en Angleterre.

Ils ont été remportés par le Chinois Ding Junhui aux dépens de Marco Fu par 10 frames à 4.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break :  £

Tableau

Finale

Centuries (16) 
 142 Stephen Maguire
 139, 102 Mark King
 136, 130, 117, 109, 107 Marco Fu
 124, 124, 120, 108, 102 Ding Junhui
 115 Graeme Dott
 106 Mark Selby
 101 Jamie Cope

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

2010
Snooker en 2011
Sport à Londres en 2011
Sport en janvier 2011